La Coppa di Grecia 1995-1996 è la 21ª Coppa di Grecia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le 42 squadre iscritte alla A1 Ethniki, A2 Ethniki e B Ethniki. Le squadre della
A1 Ethniki 1995-1996 entrano in gioco solo nella fase B.

Partite

Fase A

Primo turno

Secondo turno

Fase B

Makedonikos, MENT BC Vassilakis, M.A.S. Filippos Thessalonikīs, Near East, Arīs, G.S. Larissa, Īraklīs, Papagou, Paniōnios, Olympiakos e Sporting Atene ammessi direttamente al turno successivo

Fase C

Tabellone

Voci correlate 
A1 Ethniki 1995-1996

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1995
Pallacanestro nel 1996
Coppa di Grecia di pallacanestro maschile